Озерщина — название населённых пунктов:

 Озерщина — деревня в Речицком районе Гомельской области Белоруссии.
 Озерщина — бывший посёлок в Красногорском районе Брянской области России.
 Озерщина — село в Бородянском районе Киевской области Украины.

См. также 
 Озерище